Жолкудук — название населённых пунктов:

Казахстан 
 Жолкудук — село в подчинении горадминистрации Аксу Павлодарской области.
 Жолкудук — село в Бокейординском районе Западно-Казахстанской области.
 Жолкудук — село в Каратобинском районе Западно-Казахстанской области.
 Жолкудук — село в Мангистауском районе Мангистауской области.